Гла́дышевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сонковского района Тверской области.

Административный центр — деревня Гладышево.

Географические данные 
 Общая площадь: 77 км²
 Нахождение: северная часть Сонковского района
 Граничит:
 на севере — с Краснохолмским районом, Барбинское СП и Большерагозинское СП
 на востоке — с Петровским СП
 на юге — с городским поселением посёлок Сонково
 на юго-западе — с Беляницким СП
 на западе — с Горским СП

Главная река — Сить.
Поселение пересекает железнодорожная линия «Москва—Сонково—Санкт-Петербург».

История 
В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Бокаревской волости Бежецкого уезда и Литвиновской волости Кашинского уезда.

Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Гладышевского сельского округа.

Население 

На 01.01.2008 — 624 человек.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
 Синяево

Примечания

Ссылки 

Муниципальные образования Сонковского района
Сельские поселения Тверской области